Kagarlyk ist
 eine Siedlung in der Ukraine, Kagarlyk (Ort)
 ein im Zusammenhang mit dem Tunguska-Ereignis dort niedergegangener Meteorit, siehe Kagarlyk (Meteorit).